Rion – ex comune della Grecia
Rion – personaggio della serie animata Di-Gata Defenders
Lucien Rion – pittore e incisore belga
Francis Rion – arbitro di calcio belga
Paul Rion – arbitro di calcio lussemburghese
Pierre Rion – imprenditore belga